Tampa Bay Rowdies is de naam van verschillende voetbalclubs in de Verenigde Staten.

 Tampa Bay Rowdies (1975) : voetbalclub die bestond van 1975 tot 1993
 Tampa Bay Rowdies (2008) : voetbalclub opgericht in 2008